Ше́ймус Ко́улман (; 11 октября 1988, Киллибегс, Донегол, Ирландия) — ирландский футболист. Выступает на позиции правого защитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Ирландии.

Клубная карьера 
В юности Шеймус Коулман занимался гэльским футболом, однако затем попал в молодёжную команду футбольного клуба «Сент-Катерин». Первым профессиональным клубом Коулмана стал «Слайго Роверс». Дебют футболиста состоялся 17 октября 2006 года в матче против «Дерри Сити». Единственный свой гол в составе «Слайго Роверс» Коулман забил в мае 2008 года в поединке с «Брей Уондерерс».

В январе 2009 года Коулман перешёл в ливерпульский «Эвертон» за 60 тысяч фунтов стерлингов. Кроме мерсисайдцев на футболиста претендовали «Ипсвич Таун», «Бирмингем Сити» и «Селтик». Первым матчем Коулмана в составе «ирисок» стало выездное поражение от «Бенфики» в рамках Лиги Европы.

Футболист не очень часто появлялся в составе команды и в марте 2010 был отдан в аренду в «Блэкпул» на 1 месяц, однако впоследствии аренда была продлена до конца сезона. В составе «мандариновых» Коулман провёл 12 матчей (в том числе финал плей-офф против «Кардифф Сити»), забил 1 гол и помог «Блэкпулу» выйти в Премьер-лигу.

Перед началом сезона 2010/11 Коулман вернулся в «Эвертон» и сумел завоевать место в основном составе команды, в общей сложности сыграв за «Эвертон» 40 матчей и забив 6 голов. Первый гол за команду футболист забил в матче Кубка лиги против «Брентфорда» 21 сентября 2010 года, первый гол в АПЛ — в матче против «Блэкпула» 6 ноября 2010 года. 20 января 2011 года продлил контракт с клубом до 2015 года. По итогам сезона был признан лучшим молодым футболистом клуба.

Следующий сезон для футболиста получился менее удачным: он сыграл в Премьер-лиге 18 матчей, а голов в ворота соперников «Эвертона» не забивал.

В сезоне 2012/13 Коулман вновь стал чаще выходить на поле в основном составе «Эвертона», однако если раньше главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес чаще использовал футболиста на позиции вингера, то теперь он стал выходить на поле в амплуа крайнего правого защитника. Всего в этом сезоне он вышел на поле в матчах АПЛ 26 раз, голами не отметился. Кроме того, 31 декабря 2012 года ирландец продлил контракт с клубом на 5,5 лет.

Перед началом сезона 2013/14 у «Эвертона» сменился главный тренер: вместо Дэвида Мойеса клуб возглавил испанский специалист Роберто Мартинес. После его прихода в клуб Коулман смог окончательно завоевать место в основном составе команды. Так, в сезоне 2013/14 Шеймус отыграл в 36 матчах «Эвертона» в АПЛ. Более того, футболист начал отмечаться небывалой ранее для себя результативностью: за эти 36 матчей он забил 6 голов. По итогам сезона футболист вошёл в символическую сборную АПЛ по версии ПФА. Кроме того, по итогам сезона Коулман получил награды лучшему игроку «Эвертона» в сезоне как по версии болельщиков, так и по версии футболистов команды.

26 июня 2014 года стало известно, что защитник продлил контракт с «Эвертоном» до 2019 года. В сезоне 2014/15 оставался одним из лидеров команды, провёл в общей сложности 42 матча и забил пять голов, два из которых пришлись на кампанию «Эвертона» в Лиге Европы: в ворота «Вольфсбурга» и «Янг Бойз». Менее удачно для защитника сложился сезон 2015/16, когда он пропустил ряд матчей из-за травмы, а также смог забить только один гол — 6 февраля 2016 года в ворота «Сток Сити».

Летом 2016 года «Эвертон» возглавил новый главный тренер — Рональд Куман, при котором дела как у всей команды, так и лично у Шеймуса улучшились в сравнении с предыдущем сезоном: в чемпионате страны в 26 матчах ирландец забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи в 26 играх, однако 24 марта 2017 года в матче за сборную Ирландии он получил перелом ноги, который вывел его из строя на 10 месяцев. Во время своего восстановления подписал новый контракт с клубом до 2022 года. В следующий раз выйти на поле в футболке «Эвертона» Коулман смог только 31 января 2018 года в матче АПЛ против «Лестер Сити», которая завершилась победой «ирисок» со счётом 2:1. Всего же в сезоне 2017/18 Коулман успел принять участие в 12 матчах команды.

Летом 2019 года стал новым капитаном «Эвертона». Это случилось после того, как команду покинул Фил Ягелка. 15 декабря 2019 года сыграл свой 300-й матч за «Эвертон» (1:1 против «Манчестер Юнайтед»).

28 июля 2021 года подписал новый контракт с «Эвертоном» до июня 2023 года.

Карьера в сборной 
Коулман дебютировал в сборной Ирландии 8 февраля 2011 года в матче Кубка наций 2011 против сборной Уэльса. В составе сборной Ирландии принимал участие в чемпионате Европы 2016.

Во время матча отбора на чемпионат мира 2018 между командами Ирландии и Уэльса получил серьёзную травму: на 69-й минуте встречи защитник валлийцев Нил Тейлор пошел в грубый подкат против Шеймуса Коулмана и попал в опорную ногу, сломав её. За грубый фол Тейлор получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 66 матчей / 1 гол; 22 победы, 23 ничьи, 21 поражение.

Достижения

Командные 
 «Блэкпул»
 Победитель плей-офф Чемпионшипа: 2009/10
 Сборная Ирландии
 Обладатель Кубка наций: 2011

Личные 
 Член команды года по версии ПФА: 2013/14
 Игрок года ФК «Эвертон»: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Слайго Роверс»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Блэкпул»